Gracida ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Gracida (1960–2014), mexikanischer Polospieler
 René Henry Gracida (* 1923), US-amerikanischer römisch-katholischer Bischof